Aurelian Gulea se poate referi la:
un politician român, Aurelian Gulea
un academician din Republica Moldova, Aurelian Gulea